Liberty (englisch „Freiheit“) steht für:

 die Göttin der Freiheit, siehe Libertas
 Liberty Island, Standort der Freiheitsstatue
 Liberty Rocks, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Liberty 37, walisische Alternativ-Rockband
 New York Liberty, US-Basketballmannschaft
 Liberty (Verwaltungseinheit), ehemalige unabhängige Gerichtsdistrikte in England und Irland

Künstlername:
 Julez Liberty (* 1989; Julian Volkmann), deutscher Sänger, Textdichter und Komponist
 Richard Liberty (1932–2000; Richard Liberatisciolli), US-amerikanischer Schauspieler

Kunst und Medien:
 Liberty (Stil), die italienische Variante des Jugendstils.
 Liberty, auch Laurel und Hardy: Die Sache mit der Hose, Stummfilm von Laurel & Hardy
 Liberty (Zeitschrift 1881–1908), US-amerikanische „früh“-libertäre Zeitschrift
 Liberty (Zeitschrift 1924–1950), US-amerikanische Zeitschrift
 Liberty (Zeitschrift 1987), US-amerikanische libertäre Zeitschrift

Technik:
 Liberty Truck, Lastwagen der US-Armee im Ersten Weltkrieg
 Liberty (Motor), Flugmotor
 Liberty (Rakete), eine Projektstudie für einen Nachfolger des Space Shuttle
 Piaggio Liberty, ein Motorroller der Marke Piaggio
 USS Liberty (AGTR-5), US-amerikanisches Spionageschiff
 Liberty-Frachter, Schiffsbaureihe

Unternehmen:
 Liberty (Kaufhaus), Londoner Kaufhaus
 Liberty Aerospace, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Liberty Classics, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Liberty Damenmoden, deutsches Modeunternehmen
 Liberty Global, britischer Medienkonzern
 Liberty House Group, Stahlhersteller
 Liberty Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Liberty Media, US-amerikanischer Medienkonzern
 Liberty Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Liberty Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Liberty Mutual, US-amerikanischer Versicherungskonzern
 Liberty Records, Schallplattenfirma
 Liberty Reserve, ehemaliges Unternehmen für virtuelle Währungen
 Liberty Vorsorge, Schweizer Vorsorgeplattform

Orte in Kanada:
 Liberty (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Liberty (Arizona)
 Liberty (Adams County, Illinois)
 Liberty (Saline County, Illinois)
 Liberty (Indiana)
 Liberty (Iowa)
 Liberty (Kansas)
 Liberty (Kentucky)
 Liberty (Maine)
 Liberty (Mississippi)
 Liberty (Missouri)
 Liberty (Nebraska)
 Liberty (New York)
 Liberty (North Carolina)
 Liberty (Oklahoma)
 Liberty (Pennsylvania)
 Liberty (South Carolina)
 Liberty (Tennessee)
 Liberty (Texas)
 Liberty (Virginia)
 Liberty (Vernon County, Wisconsin)
 Liberty (Washington), gemeindefreies Gebiet im Kittitas County
 Liberty (Wisconsin), Town(ship) im Grant County
 Liberty (Town, Manitowoc County), Town(ship) in Wisconsin
 Liberty (Town, Outagamie County), Town(ship) in Wisconsin
 Liberty (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Liberty Bell
 Liberty City
 Liberty County
 Liberty Hills
 Liberty Township
 New Liberty
 South Liberty